Манетас () — греческая фамилия:

 Манетас, Константинос (1879—1969) — греческий генерал и министр первой половины 20-го века.
 Манетас, Теодорос (1881—1947) — греческий генерал и министр первой половины 20-го века.